Məmmədxanlı – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Məmmədxanlı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian